I wojna peloponeska
 II wojna peloponeska – największy konflikt zbrojny pomiędzy Atenami i Spartą.
 Wojna peloponeska – dzieło  historyczne Tukidydesa